Teodolinda Leuchtenberská (Théodolinde Louise Eugénie Auguste Napoléone de Beauharnais; 13. dubna 1814, Mantova – 1. dubna 1857, Stuttgart) byla francouzsko-německou princeznou, württemberskou hraběnkou a vnučkou Joséphine de Beauharnais, první manželky císaře Napoleona.

Život 
Teodolinda se narodila jako dcera leuchtenberského vévody Evžena de Beauharnais a jeho manželky Augusty Bavorské. Teodelinda se narodila v italské Mantově a pravděpodobně byla pojmenována po langobardské královně ze 6. století, Theodelindě. Měla dva bratry, Augusta a Maximiliana, a tři sestry Joséphine, Evženii a Amélii. Její babičkou byla bývalá francouzská císařovna Josefina, první manželka Napoleona I. Ta však zemřela měsíc po narození Teodolindy.

Sňatkem s hrabětem Fridrichem Vilémem Alexandrem Ferdinandem Württemberským se Teodolinda stala württemberskou hraběnkou (Gräfin), ale zemřela předtím, než se její manžel stal vévodou z Urachu. Teodolinda zemřela po krátké nemoci ráno 1. dubna 1857 ve Stuttgartu a byla pohřbena v rodinné hrobce na zámku v Ludwigsburgu, srdce však bylo uloženo na zámku Hauskapelle v Mnichově.

Manželství a potomci 
Dne 8. února 1841 se šestadvacetiletá Teodolinda v Mnichově provdala za o čtyři roky staršího hraběte Viléma Württemberského, jehož otcem byl Vilém Fridrich Württemberský, mladší bratr prvního württemberského krále Fridricha I. Hrabě Vilém byl také bratrancem Kateřiny Württemberské, která se v roce 1807 provdala za nejmladšího Napoleona bratra Jérôma.

Teodolinda porodila svému manželovi čtyři dcery:

 1. Augusta Evženie z Urachu (27. 12. 1842 Stuttgart – 11. 3. 1916 Schwaz)
 ⚭ 1865 hrabě Parzival Rudolf von Enzenberg (25. 8. 1835 Innsbruck – 1. 1. 1874 Schwaz)
 ⚭ 1877 hrabě František Josef Thun-Hohenstein (27. 7. 1826 Choltice – 30. 7. 1888 Schwaz)
 2. Marie Josefina z Urachu (10. 10. 1844 Stuttgart – 13. 1. 1864 Monako), svobodná a bezdětná
 3. Evženie Amálie z Urachu (13. 9. 1848 Stuttgart – 26. 11. 1867 tamtéž), svobodná a bezdětná
 4. Matylda z Urachu (14. 1. 1854 Stuttgart – 13. 7. 1907 Modena)
 ⚭ 1874 Paolo Altieri (17. 11. 1849 Řím – 4. 1. 1901 tamtéž), kníže z Viana a Oriolia

Její manžel se po její smrti znovu oženil s princeznou Florestinou Monackou, která mu porodila syna a dědice, budoucího vévodu Viléma Karla z Urachu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

De Beauharnais
Württemberkové
Francouzské princezny
Princezny sňatkem
Württemberské hraběnky
Vévodkyně z Leuchtenbergu
Narození v roce 1814
Narození 13. dubna
Narození v Mantově
Úmrtí v roce 1857
Úmrtí 1. dubna
Úmrtí ve Stuttgartu
Ženy